Behnkenhagen bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Rövershagen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:

 Groß Behnkenhagen
 Klein Behnkenhagen